Prometeu se poate referi la:

 Prometeu, personaj din mitologia greacă
 Prometeu (satelit), satelit al planetei Saturn descoperit în 1980
 Prometeu Craiova, club de fotbal din România
 Prometeu (operă de artă), operă semnată de Constantin Brâncuși, în 1911 - 
 Prometeu (piesă de teatru) de Victor Eftimiu

Vezi și 
 Prometeism